Блуфилд има више значења:
 Блуфилд (Вирџинија)
 Блуфилд (Западна Вирџинија)